IREX steht für:

 International Robot Exhibition, Robotermesse in Tokio, Japan
 iRex Technologies, Hersteller von E-Book-Lesegeräte, sieh iLiad
 International Research & Exchanges Board, internationale Nonprofit-Organisation
 SS Irex, Segelschiff, in Dienst gestellt und gesunken 1890
 USS Irex, U-Boot, in Dienst gestellt 1945

IREX